Открытый чемпионат Гонконга 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 6-м по счёту, проводящимся здесь среди женщин. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гонконге с 12 по 18 октября 2015 года. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США  и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Сабина Лисицки
 в парном разряде —  Каролина Плишкова и  Кристина Плишкова

Общая информация 
Под первым номером посева в одиночном турнире должна была выступить Гарбинье Мугуруса (№ 5 в мире на тот момент). однако испанская теннисистка не сыграла в Гонконге, сославшись на травму левой лодыжки. Второй номер посева получила ещё одна представительница Топ-10 мирового рейтинга Анжелика Кербер (№ 10 в мире). Немка смогла выйти в финал соревнований, но уступила титул четвёртой сеянной на турнире Елене Янкович. Прошлогодняя победительница Сабина Лисицки не вышла на защиту титула из-за травмы колена. В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России. Лучше из них стала Дарья Гаврилова, дошедшая до четвертьфинала.

В парном турнире главный приз завоевали четвёртый сеянный дуэт: Ализе Корне и Ярослава Шведова. В финале они переиграли первых номеров посева Лару Арруабаррену и Андрею Клепач. Прошлогодние чемпионки сестры Плишковы не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Елена Янкович обыграла  Анжелику Кербер со счётом 3-6, 7-6(4), 6-1.
 Янкович выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации..
 Векич сыграла 5-й одиночный финал и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Ализе Корне /  Ярослава Шведова обыграли  Лару Арруабаррену /  Андрею Клепач со счётом 7-5, 6-4.
 Корне выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шведова выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Гонконга

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

 

Гонконг
Теннис
Октябрь 2015 года
2015